Buckley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buckley Lake (Arkansas)
 Buckley Lake (Montana)
 Buckley Lake (Utah)